Betriebsart steht für:

 Amateurfunkbetriebsart, Übertragungsarten im Amateurfunk
 Arbeitspunkteinstellung bei Verstärkern, siehe Endstufe
 Betrieb als juristisch unterschiedliche Klassen von Gewerbebetrieben
 Betriebsart (Waldbau), Waldbausysteme
 Betriebsarten von automatischen Werkzeugmaschinen
 Betriebsmodus (Kryptographie)
 Betriebsverfahren, Art und Weise der Betriebsführung auf einer Eisenbahnstrecke
 Modulationsart, Übertragungsarten in der Funktechnik
 Nennbetriebsart, Nennbetriebsarten von elektrischen Maschinen

Siehe auch: